Aggsjön kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Aggsjön (Svennevads socken, Närke, 653936-147255), sjö i Hallsbergs kommun, 
Aggsjön (Svennevads socken, Närke, 653993-147477), sjö i Hallsbergs kommun, 
Aggsjön (Svennevads socken, Närke, 654054-147470), sjö i Hallsbergs kommun,

Se även
Aggtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn